Скря́бинское сельское поселение — упразднённое муниципальное образование в северо-восточной части Выгоничского района Брянской области. Центр — деревня Скрябино.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Скрябинского сельсовета.

Упразднено законом Брянской области от 8 мая 2019 года в пользу Кокинского сельского поселения.

Население

Населённые пункты 

 деревня Скрябино
 село Выгоничи
 село Палужье

Примечания 

Упразднённые муниципальные образования Выгоничского района
Упразднённые сельские поселения Брянской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году